Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 1992.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1992
Športi Zimskih olimpijskih iger 1992